Die Saison 1949/50 der Amateuroberliga Niedersachsen war die erste Saison der höchsten niedersächsischen Amateurliga im Fußball. Sie nahm damals die zweithöchste Ebene im deutschen Ligensystem ein. Ein Meister wurde nicht ausgespielt. Für die Aufstiegsrunde zur Oberliga Nord qualifizierten sich der TSV Goslar 08 und Eintracht Osnabrück, wobei sich die Osnabrücker durchsetzen konnten. Aus der Oberliga Nord stieg keine Mannschaft in die Amateuroberliga Niedersachsen ab.

Die Abstiegsplätze nahmen im Westen der TuS Haste 01 und der SV Limmer 1910 ein. Im Osten mussten der FSV Sarstedt und der VfL Visselhövede absteigen. Dafür stiegen aus der Amateurliga Niedersachsen Werder Hannover, der BV Quakenbrück und der TuS Varel in die Gruppe West sowie der FSV Peine und der VfL Seesen in die Gruppe Ost auf. Dazu wechselte der TSV Gnarrenburg aus der Amateurliga Bremen in die Gruppe West. Die TSG Osterode benannte sich im VfR Osterode 08 um. Der Lehrter SV hieß bis zum 8. Dezember 1949 Reichsbahn SV Lehrte.

Tabellen

West

Ost

Qualifikation zur Deutschen Amateurmeisterschaft 

Die Vizemeister der beiden Staffeln ermittelten in einem Entscheidungsspiel den niedersächsischen Teilnehmer an der Deutschen Fußball-Amateurmeisterschaft. Das Spiel fand am 7. Mai 1950 in Hannover im Stadion am Bischofsholer Damm statt. Wolfsburg gewann das Spiel, das sich jedoch als bedeutungslos herausstellte, weil der DFB-Spielausschuss kurzfristig entschied, „in diesem Jahr keine Deutsche Amateurmeisterschaft auszutragen.“ Voraufgegangen war ein wochenlanger Streit über den Qualifikationsmodus. Der Wettbewerb wurde erst ab 1951 ausgespielt.

|}

Literatur

Einzelnachweise 

Oberliga-Saison (Fußball, Niedersachsen)
Niedersachsen